Imperium Słońca (ang. Empire of the Sun):
 Imperium Słońca – autobiograficzna powieść J.G. Ballarda
 Imperium Słońca – amerykański film z 1987 w reżyserii Stevena Spielberga, ekranizacja powieści

Zobacz też 
 Empire of the Sun – zespół muzyczny